Filip Ludvík Falcko-Neuburský (2. října 1547, Zweibrücken – 22. srpna 1614, Neuburg an der Donau) byl v letech 1569 až 1614 falcko-neuburským hrabětem.

Život 
Filip Ludvík se narodil ve Zweibrückenu jako nejstarší syn zweibrückenského falckraběte Wolfganga a jeho manželky Anny Hesenské. Po otcově smrti v roce 1569 byl jeho majetek rozdělen mezi Filip Ludvíka a jeho bratry - Filip Ludvík obdržel neuburské vévodství. V roce 1574 se oženil s Annou, dcerou vévody Viléma z Jülichu-Kleve-Bergu. Potom, co v roce 1609 zemřel Vilémův jediný syn Jan Vilém bezdětný, využil Filip Ludvík tohoto manželství, aby si nárokoval vévodství proti braniborskému kurfiřtovi. V roce 1613 nejstarší syn Filipa Ludvíka konvertoval ke katolictví a získal podporu Španělska a katolické ligy, zatímco Braniborsko mělo podporu Nizozemska.

Konverze jeho syna a dědice byla pro pevného luterána Filipa Ludvíka obtížná. Smlouvou z Xantenu v roce 1614 byla vévodství bez války rozdělena: Filip Ludvík obdržel vévodství Jülich a Berg. Zemřel 22. srpna 1614 ve věku 66 let v Neuburgu a byl pohřben v Lauingenu.

Manželství a potomci 
27. září 1574 se šestadvacetiletý vévoda oženil s o pět let mladší Annou Klevskou, dcerou vévody Viléma z Jülichu-Kleve-Bergu. Z téměř čtyřicet let trvajícího manželství se narodilo osm dětí:

 Anna Marie Falcko-Neuburská (18. srpna 1575 – 11. února 1643) ⚭ 1591 vévoda Fridrich Vilém I. Sasko-Výmarský (25. dubna 1562 – 7. července 1602)
 Dorotea Sabina Neuburská (13. října 1576 – 12. prosince 1598)
 Wolfgang Vilém Neuburský (4. listopadu 1578 – 20. března 1653) ⚭ 1613 Magdalena Bavorská (4. července 1587 – 25. září 1628); ⚭ 1631 Kateřina Alžběta Zweibrückenská; ⚭ 1651 hraběnka Marie Františka Fürstenberská-Heiligenberská
 Oto Jindřich Neuburský (28. října 1580 – 2. března 1581)
 August Falcko-Sulzbašský (2. října 1582 – 14. srpna 1632) ⚭ 1620 Hedvika Holštýnsko-Gottorpská (23. prosince 1603 – 22. března 1657)
 Amálie Hedvika Neuburská (24. prosince 1584 – 15. srpna 1607)
 Johan Fridrich Falcko-Sulzbašsko-Hilpoltsteinský (23. srpna 1587 – 19. října 1644), ⚭ 1624 Žofie Anežka Hesensko-Darmstadtská (12. ledna 1604 – 8. září 1664)
 Žofie Barbora Neuburská (3. dubna 1590 – 21. prosince 1591)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wittelsbachové
Německá hrabata
Narození v roce 1547
Narození 2. října
Úmrtí v roce 1614
Úmrtí 22. srpna
Pohřbení v Bavorsku
Muži